Уерта Гранде има више значења:

 Уерта Гранде, Ел Сотело (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Уерта Гранде, Сауз де Мендез (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Уерта Гранде (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уерта Гранде (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику